linija (geometrija)
 linija (likovna umjetnost)
 Linija (crtani film)
 Linija povjerenja, emisija Hrvatskog radija